Геба:
 Геба — в древнегреческой мифологии богиня юности.
 6 Геба — один из самых больших астероидов главного пояса.
 Геба — один из видов слогового письма для языка наси.
 Геба (белые карены) — народ в Юго-Восточной Азии.
 Геба — село, Акушинский район Дагестана
 Геба — река в Западной Африке.

См. также 
 Геб